Гран-при Нидерландов 1970 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 21 июня 1970 года на трассе Зандворт.

«Макларен» вновь вернулся в чемпионат с Питером Гетином и Дэном Герни, заменившими выбывшего Денни Халма и погибшего Брюса Макларена. БРМ расширил свой состав до трёх автомобилей, пригласив в команду Джорджа Итона. Франсуа Север заменил ушедшего из гонок Джонни Серво-Гавена в «Тиррелле», а дебютант Формулы-1 Клей Регаццони занял место Игнацио Джунти в «Феррари». В чемпионате дебютировала новая команда «Беллази» с Сильвио Мозером за рулём.

Квалификацию впервые в сезоне выиграл Йохен Риндт, рядом с ним расположились Джеки Стюарт и Жаки Икс. Старт гонки, перенесенный на более раннее время из-за совпадения по времени с финалом чемпионата мира по футболу, выиграл Жаки Икс, но уже на третьем круге его обошёл Риндт. Стюарт, первоначально провалившийся на четвёртое место, сумел обойти Джеки Оливера и выйти на третье место. На 23 круге Пирс Каридж вылетел с трассы, его машина перевернулась и загорелась. От сильных ожогов гонщик скончался на месте. Жаки Икс, шедший вторым, проколол колесо и был вынужден заехать на пит-стоп, пропустив вперёд Джеки Стюарта. Риндт лидировал почти на всём протяжении гонки и одержал победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-2 Жаки Икс

3-80 Йохен Риндт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 21 июня
Июнь 1970 года
Спорт в Нидерландах в 1970 году